Непал не имеет Военно воздушных сил как таковых, но Вооружённые силы Непала обладают ограниченным контингентом техники, объединённым в Непальское Армейское Воздушное сообщение, () также известное, как Армейское Воздушное Крыло Непала, (ранее Королевские ВВС).

История ВВС Непала 
Королевство Непал находится между двумя сильнейшими азиатскими государствами — Китаем и Индией. Несмотря на свое явное стратегическое месторасположение, страна никогда не подвергалась территориальным нападкам со стороны соседей. По этой причине вооруженные силы Непала немногочисленны

Собственных ВВС у Непала нет. Однако имеется несколько самолетов и вертолетов, сведенных в одну авиабригаду (), сформированную в 1979 г. Главная цель — решение транспортных задач, перевозка парашютистов и помощь при борьбе с природными катаклизмами. Небольшое число самолетов и вертолетов не вооружены и не предназначены для выполнения боевых операций. Помимо авиабригады имеется VIP-крыло Royal VIP Flight, основное назначение которого — перевозка высокопоставленных членов правительства. Все самолеты базируются в аэропорту Катманду

Всего же в стране имеется 36 аэродромов, которые в принципе могут использоваться и для проведения военных операций. Многие аэродромы небольшие и располагают только короткими ВВП.

С 1996 г. Непал ведет непрекращающуюся борьбу с маоистскими повстанцами, целью которых является свержение конституционного строя и провозглашение коммунистической республики. Со временем столкновения переросли в настоящую террористическую войну. После событий 1 июля 2001 г., когда в результате ужасной резни погибла вся королевская семьи, действия повстанцев значительно усилились, что поставило под реальную угрозу демократии. Потребовались боевые вертолеты, способные противодействовать маоистским партизанам, скрывающимся в горных районах на западе страны

Известные пилоты 
 Майор Ниру Дхунгана — Одна из первых женщин — военных лётчиц
 Майор Анита Магар — Одна из первых женщин — военных лётчиц

Техника и вооружение

Примечания 

Военно-воздушные силы Непала